Gremli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Gremli
 August e Gremli